Jalový dvůr může být:
 Jalový dvůr – přírodní památka v okrese Vyškov
 Jalový Dvůr – zaniklá osada v okrese Tachov
 Jalový Dvůr (Nové Sedlo) – osada v Novém Sedle v okrese Sokolov
 Jalový Dvůr (Praha) – hospodářská usedlost a místní část v Praze-Krči